Les Gelechioidea sont une super-famille de lépidoptères (papillons) qui regroupe 16 familles et environ  espèces.

Liste des familles 
La systématique des Gelechioidea est en évolution rapide. Dans les années 2010, des études de phylogénétique moléculaire ont conduit à reconnaître l'existence des 16 familles suivantes :
 Autostichidae Le Marchand, 1947
 Lecithoceridae Le Marchand, 1947
 Xyloryctidae Meyrick, 1890
 Oecophoridae Bruand, 1850
 Depressariidae Meyrick, 1883 — Inclut les ex-Peleopodidae, les ex-Ethmiidae et une partie des ex-Amphisbatidae.
 Cosmopterigidae Heinemann & Wocke, 1876
 Gelechiidae Stainton, 1854
 Elachistidae Bruand, 1850 — Inclut les ex-Agonoxenidae.
 Coleophoridae Bruand, 1850
 Batrachedridae Heinemann & Wocke, 1876
 Scythrididae Rebel, 1901
 Blastobasidae Meyrick, 1894
 Stathmopodidae Meyrick, 1913
 Momphidae Herrich-Schäffer, 1857
 Pterolonchidae Meyrick, 1918 — Inclut les ex-Syringopaidae et les ex-Coelopoetidae.
 Lypusidae Herrich-Schäffer, 1857 — Inclut les ex-Chimabachidae et certains ex-Amphisbatidae.

Le rang et le placement des taxons suivants restent incertains :
 Schistonoeidae Hodges, 1998
 Epimarptidae Meyrick, 1914

Une analyse génétique fut réalisée par Heikkila et al. en 2015 aboutissant au cladogramme ci-dessous :

Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, certaines familles ne sont plus des groupements monophylétiques, et certaines sous-familles (Aeolanthinae, Hypertrophinae, Oditinae pour la famille des Depressariidae ; Agonoxeninae pour la famille des Elachistidae) ne sont pas présente.

Références

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie 
 .
 .

Super-famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Glossata